Birtley – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Birtley – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Birtley – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Birtley – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)